Сиэтл Маринерс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 90 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Балтимор Ориолс и уступила в серии 1-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 161
 Очков пропущено: 151

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 157
 Очков пропущено: 177

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 20
 Поражений: 7
 Процент побед: 74.07
 Очков набрано: 152
 Очков пропущено: 105

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 152
 Очков пропущено: 144

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 15
 Поражений: 15
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 155
 Очков пропущено: 142

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 15
 Поражений: 10
 Процент побед: 60
 Очков набрано: 148
 Очков пропущено: 114

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Балтимор Ориолс — Сиэтл Маринерс 3-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сиэтл Маринерс
МЛБ в сезоне 1997